

Fontes
 
 IUCN Red List

Rollinia
Árvores do Brasil